United Launch Alliance, een joint-venture van Boeing en Lockheed Martin die raketten bouwt en lanceert.
 Ula (district), een Turks district in de provincie Muğla
 Ula (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ula
 Ula (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Ula, de oude naam voor de Estlandse plaats Väike-Ula
 Ula (insect), geslacht uit de familie Pediciidae